Adlersflügel ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Simon Winter von Adlersflügel (1629–1701), deutscher Reitmeister, Hippiatriker und Autor
 Mathias Adlersflügel (1868–1933), österreichischer Fabrikant und Politiker